Бёрсон () — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Бёрсон, Грег (1949—2008) — американский актёр озвучивания.
  (род. 1948) — американская художница.